Барни (значения):

 Барни — английское мужское имя.

Топоним 
 Барни — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Фамилия 
 Барни, Мэтью (род. 1967) — американский художник, работающий в жанре перформанса, скульптуры, рисунка, видео.

См. также